Николай Томашевский:
 Томашевский, Николай Борисович (1924—1993) — советский литературовед, переводчик, член СП СССР, сын литературоведа Б. Н. Томашевского.
 Томашевский, Николай Константинович (1854—1916) — российский военачальник, генерал от артиллерии. Примечания 

 Литература